Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 250 dans le monde.

 Route fédérale 250 en Allemagne
 Route nationale 250 en France